Trędowata – powieść Heleny Mniszkówny

Filmy
 Trędowata – film z 1926 r. w reżyserii Edwarda Puchalskiego (w roli głównej: Jadwiga Smosarska)
 Trędowata – film z 1936 r. w reżyserii Juliusza Gardana (w roli głównej: Elżbieta Barszczewska)
 Trędowata – film z 1976 r. w reżyserii Jerzego Hoffmana (w roli głównej: Elżbieta Starostecka)
 Trędowata – serial telewizyjny z lat 1999 – 2000 w reżyserii Krzysztofa Langa (w roli głównej: Anita Sokołowska)